Велин () — село в Заболотцевской сельской общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 78 человек. Занимает площадь 0,351 км². Почтовый индекс — 80630. Телефонный код — 3266.

Литература о селе 
 Миськів Я. Колиска мого дитинства. — Львів: Добра книжка, 2016. — 104 с.
 Миськів Я. Велин — колиска мого дитинства // Брідщина — край на межі Галичини й Волині. Випуск 8. Матеріали дев’ятої науково-краєзнавчої конференції, присвяченої Міжнародному дню пам’яток історії та культури, 24 квітня 2015 року. — Броди: Бродівський історико-краєзнавчий музей, 2015. — С.61-67.
 Миськів Я. Короткі історичні нариси про с. Велин // Брідщина — край на межі Галичини й Волині. Збірник 9. Матеріали десятої краєзнавчої конференції. — Броди: Просвіта, 2016. — С.26-30.
 Миськів Я. Село Велин в часи колективізації // Брідщина — край на межі Галичини й Волині. Збірник 9. Матеріали десятої краєзнавчої конференції. — Броди: Просвіта, 2016. — С.31-33.

Ссылки 
 Велин на сайте Верховной рады Украины